La Confederación General de Trabajadores (CGT) es el nombre de las siguientes centrales sindicales:

Confederación General del Trabajo de Andalucía
Confederación General de Trabajadores de Chile
Confederación General del Trabajo de España
Confederación General del Trabajo (Francia) siglo XX
Confederación General del Trabajo-Sindicalista Revolucionario de Francia siglo XIX.
Confederación General de Trabajadores de México (1921)
Confederación de Trabajadores de México (1936)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Confederación General de Trabajadores (Puerto Rico)